Fernand Colleye (1927-2018), journaliste belge ;
 Marthe Colleye (1902-1990), peintre française.